Galindo y Perahuy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galindo y Perahuy (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Galindo y Perahuy (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar